Валла́ж () — историческое название небольшой географической области во Франции, в бывшей Шампани. Центр — город Жуанвиль (фр.). Ограничена с севера территориями Шаллоне и Пертуа (фр.); на востоке и юге — южным Барруа, а на западе — Пеи-дю-Дер (фр.).

Своё название берёт от красивых долин (, [вале́] — долина).

Сегодня территория области входит в состав французских департаментов Марна, Верхняя Марна, Мёз и Об.

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 8. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 149 (Валлажъ).

Исторические области Франции
Исторические области региона Гранд-Эст
География департамента Марна
География департамента Верхняя Марна
Лингоны